Игорь Кожин:
 Кожин, Игорь Павлович (род. 1963) — российский музыкант, гитарист и автор песен.
 Кожин, Игорь Сергеевич (род. 1960) — российский военачальник, командующий авиацией ВМФ России, генерал-майор, Герой Российской Федерации.